Die 95. UCI-Bahn-Weltmeisterschaften fanden vom 24. bis 27. März 2005 in Los Angeles statt. Auf dem Programm standen 15 Disziplinen. Gefahren wurde im ADT Event Center des Sportzentrums "Home Depot Center", das 2.800 Zuschauern Platz bietet, und das einzige überdachte Velodrom in Nordamerika ist. Es steht am Platz der abgerissenen Olympiabahn von 1984.

Die deutsche Mannschaft umfasste die Sportler: Robert Bartko, Charlotte Becker, Robert Bengsch, Henning Bommel, Guido Fulst, Jan van Eijden, Matthias John, Verena Jooß, Leif Lampater, Sören Lausberg, Christin Muche, Andreas Müller, Stefan Nimke, Susan Panzer, Michael Seidenbecher, René Wolff.

Zeitplan

Resultate

Sprint

Teamsprint

Einerverfolgung

Mannschaftsverfolgung

Zeitfahren

Punktefahren

Keirin

Scratch

Madison

Medaillenspiegel

Siehe auch 
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 2005

Weblinks 
 Tissot Timing

2005
Radsportveranstaltung 2005
UCI-Bahn-Weltmeisterschaften in den Vereinigten Staaten
Sportveranstaltung in Los Angeles